Třídník může být:

 Třídník (klasifikace) – označení jednotlivého oddílu v klasifikačním schématu
 Třídník – historicky doložené označení pro pozdějšího „vikáře kooperátora“ a nynějšího farního vikáře